Dans le christianisme, les Craignant-Dieu sont des non-Juifs attirés par le judaïsme.
Les haredim, ou ultra-orthodoxes, ou craignant-Dieu sont des juifs orthodoxes ayant une pratique religieuse particulièrement forte.